Expectations (álbum de Bebe Rexha)
Expectations (álbum de Hayley Kiyoko)
Expectations (canção de Lauren Jauregui)

Desambiguações de música